Valdemora puede referirse a los siguientes lugares y accidentes geográficos:
 Valdemora, municipio de la provincia de León (España).
 Valdemora, despoblado del municipio de Escobosa de Almazán en la provincia de Soria (España).